Departamento de Amazonas es el nombre de las siguientes subdivisiones:

 Amazonas, entidad administrativa de primer nivel de Colombia.
 Amazonas, entidad administrativa de primer nivel del Perú.
 Amazonas, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.